Дми́трий Алекса́ндрович Де-Спи́ллер (род. 195?) — русский советский писатель-фантаст. По профессии — физик, кандидат физико-математических наук. Живёт в Москве.

Первая научно-фантастическая публикация — «Удивительный Игви» (1974). Рассказы автора публиковались в журналах «Искатель» и «Техника — молодёжи», затем вышел сборник его рассказов «Поющие скалы» (1981). «Рассказы-гипотезы» автора слабы с литературной точки зрения, но очень оригинальны в плане моделирования фантастического окружения, и представляют собой типичную «игру в НФ» ученого-естественника, даже не помышляющего о художественном оформлении своих идей и гипотез.

Библиография

Книги 
 Поющие скалы — М.: МГ, 1981. 208 с. — (Библиотека советской фантастики)

Публикации 
 Жёлтая электричка // ТМ, 1976. № 5. С. 60-62.
 Жёлтая электричка // Де-Спиллер Д. Поющие скалы. — М.: МГ, 1981. С. 110—120.
 Космоплан, который нигде // Де-Спиллер Д. Поющие скалы. — М.: МГ, 1981. С. 78-92.
 Межзвездные звоны // Искатель, 1983. № 2. С. 76-90.
 Невидимое послание // Де-Спиллер Д. Поющие скалы. — М.: МГ, 1981. С. 7-53.
 Открытие математика Матвеева // Фантастика 75-76. — М.: МГ, 1976. С. 225—236.
 Открытие математика Матвеева // Де-Спиллер Д. Поющие скалы. — М.: МГ, 1981. С. 92-110.
 Планета калейдоскопов // Де-Спиллер Д. Поющие скалы. — М.: МГ, 1981. С. 141—154.
 Побочный эффект // Де-Спиллер Д. Поющие скалы. — М.: МГ, 1981. С. 120—141.
 Поющие скалы // Де-Спиллер Д. Поющие скалы. — М.: МГ, 1981. С. 154—167.
 Раунды планеты Ксенос // Де-Спиллер Д. Поющие скалы. — М.: МГ, 1981. С. 167—181.
 Удивительный Игви // ТМ, 1974. № 7. С. 50-53.
 Удивительная Игви // Де-Спиллер Д. Поющие скалы. — М.: МГ, 1981. С. 53-63.
 Шахматный парничок // Де-Спиллер Д. Поющие скалы. — М.: МГ, 1981. С. 181—206.
 Шестикрылые осы // ТМ, 1975. № 10. С. 52-56.
 Шестикрылые осы // Де-Спиллер Д. Поющие скалы. — М.: МГ, 1981. С. 63-78.

Литература 
 
 
 

Писатели-фантасты СССР
Писатели-фантасты России
Русские писатели XX века
Википедия:Биографии современников
Писатели России XX века